Manitoba Scotties Tournament of Hearts 2011 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2011. Finał prowincji odbył się w dniach 26-30 stycznia 2011 w Altonie, w Sunflower Gardens Arena.

W turnieju brało udział 16 drużyn, zostały zakwalifikowane poprzez 14 turniejów strefowych i Scotties Berth Bonspiel. Wszystkie zespoły zostały podzielone na dwie grupy: czarną i czerwoną, z których do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się po dwie najlepsze.

W STOH 2011 wystąpią dwie drużyny z Manitoby, jako Team Canada tytułu mistrzowskiego broni Jennifer Jones.

Tytuł po raz pierwszy jako skip wywalczyła Cathy Overton-Clapham, w finale pokonując Chelsea Carey 7:4. 



Drużyny

Playoff

Finał 
30 stycznia 2011; 16:00

Półfinał 
30 stycznia 2011; 12:15

1-1 
30 stycznia 2011; 8:30

2-2 
30 stycznia 2011; 8:30

Tie-breaker

1 
29 stycznia 2011l 16:00

2 
29 stycznia 2011l 19:45

Round Robin

Sesja 1. 
26 stycznia 2011; 8:30

Sesja 2. 
26 stycznia 2011; 12:15

Sesja 3. 
26 stycznia 2011; 16:00

Sesja 4. 
26 stycznia 2011; 20:15

Sesja 5. 
27 stycznia 2011; 8:30

Sesja 6. 
27 stycznia 2011; 12:15

Sesja 7. 
27 stycznia 2011; 16:00

Sesja 8. 
27 stycznia 2011; 19:45

Sesja 9. 
28 stycznia 2011; 8:30

Sesja 10. 
28 stycznia 2011; 12:15

Sesja 11. 
28 stycznia 2011; 16:00

Sesja 12. 
28 stycznia 2011; 19:45

Sesja 13. 
29 stycznia 2011; 8:30

Sesja 14. 
29 stycznia 2011; 12:15

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
  
  

2011 w curlingu
Manitoba Scotties Tournament of Hearts